U-152 je naziv več podmornic:
 U-152 - podmornica Kaiserliche Deutsche Marine
 U-152 - podmornica Kriegsmarine

Glej tudi 
 seznam nemških podmornic prve svetovne vojne
 seznam nemških podmornic druge svetovne vojne

U-152
U-152